Esger (voornaam)
 Esger (krant) - krant in Turkmenistan
 Esger Juul - Deens bisschop